Plaats in Indonesië
 Leban (Rantau Pandan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Leban (Boja), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java